Rakowska ist der Familienname folgender Personen:

 Beata Rakowska (geb. 1965), polnische Schauspielerin
 Elena Rakowska (1876–1964), polnische Opernsängern (Sopran)

Siehe auch:
 Rakowski